Переменка (уменьшительное от перемена) — небольшой перерыв между занятиями в учебном заведении.

 Переменка (мультсериал) — советский мультипликационный сериал киностудии «Союзмультфильм» 1976—1987 годов.
 Переменка — мультсериал 1997 года, США.
 Переменки — разновидность игры лапта.